A Taça dos Campeões Europeus 1989–90 foi a 35ª edição da Taça dos Campeões Europeus.

Primeira fase

Esquema

Segunda fase

Quartas-de-final

Semifinais

Final

Ligações externas 
 

1989–90
1989 no futebol
1990 no futebol